19-й стрелковый корпус (19 ск) — формирование (соединение, стрелковый корпус) в Вооружённых силах СССР.

19-й Приморский стрелковый корпус 
Сформирован 1 июля.1924 года как 19-й стрелковый корпус с дислокацией управления в городе Хабаровске. В сентябре 1924 года получил наименование 19-й Приморский стрелковый корпус.

В 1924—1929 годах входил в состав Сибирского военного округа, а в 1929—1932 — в состав ОКДВА.

Корпус участвовал в боевых действиях во время конфликта на КВЖД (июль — декабрь 1929 года).

С 1930 года именовался Приморским стрелковым корпусом (без номера).

18 февраля 1932 года переформирован в Приморскую группу войск ОКДВА.

Командование 
 Фельдман, Борис Миронович, с 1925 по 1928 годы
 Гайлит, Ян Петрович, с 11.1926 по 1928 годы
 Лапин, Альберт Янович, с 1927/1928 по 1929 годы
 Ковтюх, Епифан Иович, июнь 1929 — январь 1930
 Калмыков, Михаил Васильевич, с 1930 года по 1932 годы

1-е формирование

История 
Сформирован 9 июля1939 года в Ленинградском военном округе.

Корпус принимал участие в Зимней войне c 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г..
30 ноября 1939 года командующий 7-й Армией командарм 2-го ранга В. Ф. Яковлев располагал двумя стрелковыми и одним танковым корпусом. Корпуса должны были наступать по двум стратегически важным направлениям: выборгскому и кексгольмскому. 19-й стрелковый корпус комдива Старикова (24, 138, 70-я стрелковые дивизии, 20-я танковая бригада) наступал на Выборг. Корпус был усилен двумя гаубично-артиллерийскими полками и одним корпусным артиллерийским полком. 50-й стрелковый корпус комдива Гореленко (142-я и 90-я стрелковые дивизии, 35-я легкотанковая бригада) при поддержке двух приданных полков РГК наступал на Кякисалми.

К 30 ноября 1939 г. из числа личного состава войск Карельского УР (пятнадцать отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов) был сформирован отдельный отряд Карельского УР, который в составе 19-го стрелкового корпуса 7-й армии принял активное участие в боевых действиях на Карельском перешейке.

Корпус действовал на западной и восточной части Карельского перешейка, наступал по западному побережью Ладожского озера. В середине декабря 1939 года вновь был переброшен на западную часть перешейка, на направление основного удара 7-й армии. В феврале 1940 года части корпуса прорвали «линию Маннергейма» и совместно с 34-м стрелковым корпусом и армейскими частями овладели городом Выборг.

В действующей армии с 22.06.1941 по 24.10.1941 года.

На 22 июня управление корпусом дислоцировалось в Кексгольме, соединения корпуса в районе Элисенваара, Хийтола, Кексгольм, в 15-60 километрах от государственной границы;

Подчинённые корпусу стрелковые соединения должны были занять оборону на границе СССР и Финляндии от Энсо до района западнее Сортавала. Соседом слева была 43-я стрелковая дивизия 50-го стрелкового корпуса 23-й армии, соседом справа — 168-я стрелковая дивизия 7-й армии.

К 29 июня соединения корпуса развернулись во вверенных районах с задачей закрыть государственную границу на участке Ристилахти, Курманпохья и не допустить прорыва противника к Ладожскому озеру. Ширина полосы обороны корпуса по государственной границе — 106 километров, из них: 142-й стрелковой дивизии была назначена полоса 59 километров, в том числе труднодоступной местности 10 километров, а 115-й стрелковой дивизии — 47 и 6 километров соответственно. Первые частные бои соединения корпуса провели уже 29 июня за город Энсо. Активные боевые действия в полосе действия корпуса начались 1 июля, отражением наступления врага в полосе правофланговой 142-й стрелковой дивизии. До 10 июля дивизия вела бои с переменным успехом, оставив за десять дней около 15 километров и закрепилась на новом рубеже обороны: Ристилахти, высота 103, высота 162.2, высота 92.0, Мерия, Ийярви, Хухталампи, Лемминко.

С 31 июля наступление финских войск возобновилось в полосе корпуса по двум направлениям — в зоне обороны 115-й дивизии вражеские войска прорвали оборону от границы в направлении Хийтола и Антреа, вынудив дивизию отойти, в полосе обороны 142-я стрелковая дивизия вела отчаянные бои с группировкой, прижимающей дивизию к Ладожскому озеру. К 5 августа соединения корпуса были разрезаны на несколько частей: главные силы 142-й стрелковой дивизии занимали оборону на северо-западном побережье Ладожского озера, а к исходу 8 августа корпус, сам будучи разрезанным, был вовсе отрезан от частей армии и 115-я стрелковая дивизия была переподчинена непосредственно фронту. 142-я стрелковая дивизия вела бои в полуокружении, совершила несколько попыток пробиться к Кексгольму с севера, окончившихся безуспешно и с 15 по 23 августа была эвакуирована по Ладоге водным транспортом, прибыла в Саунасари, и вновь вступила в бои.

Между тем на 18 августа корпусу, в состав которого входили на тот момент всего лишь ранее отрезанный от частей дивизии 588-й стрелковый полк и остатки 25-го отдельного батальона химзащиты, была поставлена задача прочно закрепиться на рубеже Рантола, Мратала, Пюхясало и далее вдоль восточного берега реки Вуокса до Тиуранмяки и не допустить прорыв противника в направлении Мюлю-Пельто, мз. Коунитса.

До 31 августа части корпуса отходили по направлению к границе. 30 августа правофланговые части и соединения 23-й армии были реорганизованы и в составе корпуса фактически находились сводные 198-я моторизованная дивизия в составе остатков 961-го, 708-го и 405-го стрелковых полков, танковая рота армейского резерва и 181-й стрелковый полк, 33-й и 102-й погранотряды, составляющие сводный отряд под командованием командира стрелкового полка майора Краснокутского. Но после этих перемен управление корпуса снято с Карельского перешейка, и на южных подступах к Ленинграду, будучи фактически заново сформированным (штаб корпуса 1 сентября был направлен на формирование 55-й армии), объединило в своём составе 10-ю, 11-ю и 85-ю стрелковые дивизии.

Части корпуса вели оборону под Ленинградом, в районе Стрельны к концу сентября 1941 года вынуждены были оставить Петергоф и отойти к Ораниенбауму, где на плацдарме 24 октября 1941 года на основе управления корпуса была сформирована 2-я Невская оперативная группа (впоследствии Приморская группа войск Ленинградского фронта).

Боевой состав

Командование 
 Пашковский, Константин Казимирович (с июня 1931)
 Добровольский, Виктор Петрович (1935—1937), комдив
 Яковлев, Всеволод Фёдорович (с 14.07.1937 по 8.01.1938), комбриг
 Парусинов, Филипп Алексеевич комкор — (02.01.1940 — 03.03.1940)
 Герасимов, Михаил Никанорович (с 09.07.1940 по 05.08.1941), генерал-лейтенант
 Стариков, Филипп Никанорович (с 06.08.1941 по 22.09.1941), генерал-майор

2-е формирование

История 
В действующей армии с 19.02.1943 года по 16.04.1943 года.

19.02.1943 года в 19-й стрелковый корпус были объединены соединения, занимавшие оборону вокруг города Краматорск, освобождённого в ходе Ворошиловградской наступательной операции. Части корпуса держали оборону вокруг города до 27.02.1943 года, когда вражеские войска нанесли мощный удар по войскам корпуса, и 28.02.1943 года части корпуса были вынуждены оставить город, через Софиевку начали отступление в направлении Славянска, с 01.03.1943 года части корпуса ведут оборону в Славянске, попали в окружение, с 04-05.03.1943 прорываются из окружения, к концу марта 1943 остатки частей корпуса заняли оборону по реке Северский Донец. По-видимому, в оборонительных боях и отступлении части корпуса показали себя с лучшей стороны, так что 16.04.1943 19-й стрелковый корпус был преобразован в 29-й гвардейский стрелковый корпус.

Боевой состав

Командование

Командиры 
 Анашкин, Михаил Борисович (с 28.02.1943 по 16.04.1943), генерал-майор

Заместители командира

Начальники штаба

Начальники политотдела

Командующие артиллерией 
 Захаров, Георгий Тимофеевич (03.1943 по 04.1943), полковник

3-е формирование

История 
В действующей армии с 05.07.1943 года по 09.05.1945 года.

Сформирован в мае 1943 года в 70-й армии Центрального фронта. Принимал участие в Курской битве, отражая удар врага, наносившийся на северном фасе Курской дуги, затем с 15.07.1943 года переходит в наступление в ходе Кромско-Орловской операции

В ходе Черниговско-Припятской операции части корпуса наступали сначала во втором эшелоне армии, 28.08.1943 года переправлены через реку Сев под городом Севском, и вступили в бой, однако мощным контрударом были остановлены и перешли к обороне. К 07.09.1943 года части корпуса, в связи с общим отступлением противника, вышли к реке Десне, осуществили безуспешную попытку форсирования её с ходу 08.09.1943 года в первом эшелоне, в ночь на 09.09.1943 года смогли форсировать, заняв небольшой плацдарм юго-восточнее Новгород-Северского, в течение нескольких дней вели ожесточённые оборонительные бои за плацдарм. Несмотря на то, что войскам корпуса не удалось расширить плацдарм, они отвлекли значительные вражеские силы и обеспечили прорыв обороны на соседних участках. Затем части корпуса продвигались к реке Сож, 16.09.1943 принимают участие в освобождении Новгород-Северского. Поддерживаемый 45-м и 255-м танковыми, 120-м истребительно-противотанковым артиллерийским и 478-м миномётным полками, к исходу 28.09.1943 года вышел к реке, форсирует её на участке Жеребная, Новые Терешковичи с задачей ударом с юго-запада совместно с 48-й армией освободить Гомель. Однако частям корпуса удалось захватить только небольшой плацдарм на другом берегу реки (впрочем, самый большой из захваченных армией) в районе Старые Дятловичи, 12 километров по фронту и до 6 километров в глубину, который корпус занимал на 07.10.1943 года. На плацдарме корпус находился до 15.10.1943 года с задачей вести активные действия с целью прикрытия перегруппировки советских войск, которые прорвали оборону на других участках. Затем корпус продвинулся к Днепру, форсировал Днепр севернее Лоева и устремился на Речицу, в освобождении которой принимает участие 17.11.1943 года. Затем, до февраля 1944 года корпус занимает оборонительные позиции южнее Жлобина, после чего части корпуса были переброшены под Быхов, откуда перешёл в наступление в ходе Белорусской стратегической операции летом 1944 года, форсируя Днепр, 28.06.1944 года освобождает Быховский район и Быхов, вышел на юго-восточные подступы к Минску, где участвует в уничтожении окружённой группировки. Затем двигался во втором эшелоне фронта, вышел на Неман в районе Алитуса.

В июле-августе 1944 участвует в Каунасской наступательной операции,22.07.1944 принимает участие в освобождении Пренай, 31.07.1944 принимает участие в освобождении Мариамполя (Капсукас), 17.08.1944 принимает участие в освобождении Вилкавишкиса, и с середины августа переходит к обороне, в конце августа отведён в резерв и переброшен в сентябре в район Бауска.

С 14.09.1944 года участвует в Рижской наступательной операции, наступает из района Бауска, через Иегава, к 23.09.1944 года вышел к Даугаве, затем в составе армии с 24.09.1944 совершает пеший марш к Шяуляю, куда прибыл к 28.09.1944 и с 04.10.1944 начал наступление в ходе Мемельской операции на Куршенай, Ямполь, Ретово, Мемель. К 07.10.1944 продвинулся на 40 километров, к 14-00 10.10.1944 первым из соединений армии перерезал дорогу Мемель — Тильзит, вышел на побережье Балтики, тем самым отрезав Мемельский гарнизон от Восточной Пруссии. С 13.10.1944 года, после безуспешных попыток взять Мемель (равно и безуспешных попыток противника пробить путь к гарнизону на участке корпуса), корпус перешёл к обороне, которую вёл до января 1945 года.

28.01.1945 части корпуса участвуют в наступательной операции по уничтожению мемельской группировки, в ходе которой штурмом взяли город Мемель. Затем участвуют в боях с курляндской группировкой врага.

Боевой состав

Командование

Командиры 
 Фаянс, Григорий Кивович (с 9.06.1943 по 16.06.1943), подполковник, врид
 Рублёв, Степан Трофимович (с 16.06.1943 по 30.06.1943), полковник, врид
 Самарский, Дмитрий Иванович (с 30.06.1943 по 18.03.1945), генерал-майор
 Рублёв, Степан Трофимович (с 19.03.1945 по 17.04.1945), полковник, врид
 Самарский, Дмитрий Иванович (с 18.04.1943 по май 1946), генерал-майор, с 20.04.1945 генерал-лейтенант
 Глинский, Михаил Иосифович (с мая 1946 по март 1947), генерал-лейтенант
…
 Головской, Василий Сергеевич (с июля 1950 по декабрь 1951), генерал-майор
…
 Миронов, Павел Васильевич (с ноября 1953 по июнь 1955), генерал-лейтенант
…
 Дудник, Григорий Сергеевич (с сентября 1956 по декабрь 1957), генерал-майор

Заместители командира 
 Телков, Пётр Сергеевич (с ноября 1948 по январь 1953), генерал-майор
…
 Свирс, Николай Карпович (с ноября 1955 по октябрь 1958), генерал-майор

Начальники штаба

Начальники политотдела

Командующие артиллерией

Примечания

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Командный состав РККА и РКВМФ в 1941—1945 годах

Литература 

Воинские формирования СССР в советско-финляндской войне (1939—1940)
Стрелковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Ворошиловградской операции (1943)